Сент-Обен-де-Селлон, Сент-Обе́н-де-Селло́н (фр. Saint-Aubin-de-Scellon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер.
 Жан Жак де Селлон (фр. Jean-Jacques de Sellon; 20 січня 1782 — 6 червня 1839) — швейцарський письменник.